Albert De Smaele (politicus), Belgisch politicus en minister.
Albert De Smaele (uitgever), eigenaar en bestuurder van de groep De Standaard